Лилло (, , ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лилло, Джордж (1693—1739) — английский драматург, сын голландского ювелира, сам долго работал ювелиром.
 Лилло, Джузеппе (1814—1863) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
 Лилло-Ольсен, Оле (1883—1940) — норвежский стрелок, пятикратный олимпийский чемпион.
 См. также 
 Лильо (значения)